Die Motorrad-WM-Saison 2014 war die 66. in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.

In allen Klassen wurden 18 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kommen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes 
 Die seit 1999 bzw. 1992 nicht mehr ausgetragenen Großen Preise von Argentinien und Brasilien waren wieder im Rennkalender.
 Der seit 2005 nur in der MotoGP-Klasse ausgetragene Große Preis der USA steht nicht mehr im Rennkalender.
 Das CRT-Format wurde durch das Open-Format ersetzt. Teams, die unter diesen neuen Regeln starten wollten, mussten das Einheitssteuergerät von Magneti Marelli verwenden. Teams, die ihre eigene Software verwenden, wurden als "Factory" bezeichnet. Außerdem durften die Factory-Teams nur noch 20 Liter Benzin für eine Renndistanz mitführen. Die Open-Teams erhielten 4 Liter mehr. Eine weitere Einschränkung betraf die Anzahl der Motoren pro Saison und Fahrer. Open-Teams durften 12, Factory-Teams 5 verwenden.

Rennkalender

MotoGP-Klasse

Teams und Fahrer 
Die Auflistung der Teams und Fahrer entspricht der offiziellen Meldeliste der FIM. Gast-, Ersatz und Wildcardfahrer sind in dieser Übersicht gesondert gekennzeichnet.

Rennergebnisse

Rennberichte

Großer Preis von Katar 

Der Große Preis von Katar auf dem Losail International Circuit fand am 23. März 2014 statt und ging über eine Distanz von 22 Runden à 5,380 km, was einer Gesamtdistanz von 118,800 km entspricht.

Titelverteidiger Marc Márquez gewann den Großen Preis von Katar vor Valentino Rossi und seinem Teamkollegen Dani Pedrosa. Vierter wurde Aleix Espargaró vor Andrea Dovizioso und Cal Crutchlow. Vorjahressieger Jorge Lorenzo war in der ersten Runde gestürzt und blieb somit ohne Punkte. Ebenfalls stürzten Stefan Bradl, Andrea Iannone und Álvaro Bautista.

Großer Preis von Texas 

Der Große Preis von Texas auf dem Circuit of The Americas fand am 13. April 2014 statt und ging über eine Distanz von 21 Runden à 5,513 km, was einer Gesamtdistanz von 115,773 km entsprach.

Marc Márquez gewann den Großen Preis von Texas. Dani Pedrosa und Andrea Dovizioso belegten die Plätze zwei und drei. Vierter wurde Stefan Bradl vor Bradley Smith und Pol Espargaró. Jorge Lorenzo hatte einen Frühstart hingelegt und kam am Ende der ersten Runde zu einer Durchfahrtsstrafe in die Box. Er belegte den zehnten Platz.

Großer Preis von Argentinien 

Der Große Preis von Argentinien auf dem Autódromo Termas de Río Hondo fand am 27. April 2014 statt und ging über eine Distanz von 25 Runden à 4,806 km, was einer Gesamtdistanz von 120,15 km entspricht.

Marc Márquez gewann den Großen Preis von Argentinien. Dani Pedrosa und Jorge Lorenzo belegten die Plätze zwei und drei. Vierter wurde Valentino Rossil vor Stefan Bradl und Andrea Iannone. Die ersten zwei Runden waren sehr ereignisreich. Die Führung wechselte mehrmals zwischen Lorenzo, Rossi und Pedrosa. Zur Mitte der zweiten Runde befand sich Márquez auf dem siebten Platz. Doch recht schnell arbeitete er sich auf den zweiten Platz, hinter Jorge Lorenzo vor. Neun Runden vor Schluss überholte Márquez Lorenzo und konnte seinen dritten Sieg im dritten Rennen feiern.

Großer Preis von Spanien 

Der Große Preis von Spanien auf dem Circuito de Jerez fand am 4. Mai 2014 statt und ging über eine Distanz von 27 Runden à 4,423 km, was einer Gesamtdistanz von 119,421 km entspricht.

Den Sieg in Spanien holte sich erneut Marc Márquez. Die Plätze zwei und drei belegten Valentino Rossi und Dani Pedrosa. Vierter wurde Jorge Lorenzo vor Andrea Dovizioso und Álvaro Bautista. In den ersten zwei Runden lieferten sich Márquez, Rossi und Lorenzo einen Kampf um die Spitze. Die Führung wechselte einige Male. Ab der dritten Runde konnte sich Marquez immer mehr absetzen und einem ungefährdeten Sieg einfahren. Ab sieben Runden vor Schluss konnte Lorenzo den Angriffen von Pedrosa nichts mehr entgegensetzen und musste seinen dritten Platz hergeben.

Großer Preis von Frankreich 

Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit Bugatti fand am 18. Mai 2014 statt und ging über eine Distanz von 28 Runden à 4,185 km, was einer Gesamtdistanz von 117,18 km entspricht.

Nachdem Marc Márquez in der ersten Runde bis auf den zehnten Platz zurückgefallen war, fuhr er nach einer Aufholjagd seinen fünften Sieg im fünften Rennen ein. Die Plätze zwei und drei belegten Valentino Rossi und Álvaro Bautista. Vierter wurde Pol Espargaró vor Dani Pedrosa und Jorge Lorenzo.

Großer Preis von Italien 

Der Große Preis von Italien auf dem Autodromo Internazionale del Mugello fand am 1. Juni 2014 statt und ging über eine Distanz von 23 Runden à 5,245 km, was einer Gesamtdistanz von 120,635 km entspricht.

Einen sehr guten Start erwischte Andrea Iannone. Er war nach der ersten Kurve auf dem ersten Platz. Im Verlauf der ersten Runde wurde er von Jorge Lorenzo überholt. Marc Márquez tat es dem Mallorquiner in der dritten Runde gleich. Er arbeitete sich nun Runde um Runde näher an Lorenzo ran. Ab sieben Runden vor Schluss begann ein harter Kampf zwischen den beiden Fahrern um den Sieg. Die Führung wechselte mehrmals. Als beide Fahrer in der vorletzten Runde auf die Start-Ziel-Gerade kamen, konnte Márquez die Führung ein weiteres Mal übernehmen und gab diese im Verlauf der letzten Runde nicht mehr ab. Damit sicherte er sich den sechsten Sieg im sechsten Rennen dieser Saison. Valentino Rossi komplettierte das Podest mit dem dritten Platz. Vierte wurde Dani Pedrosa. Es folgten Pol Espargaró und Andrea Dovizioso auf den Plätzen fünf und sechs. Bradley Smith fiel in der dritten Runde aus. Eine Runde später verlor Cal Crutchlow die Kontrolle über seine Maschine, welche Stefan Bradl aus dem Rennen riss.

Großer Preis von Katalonien 

Der Große Preis von Katalonien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fand am 15. Juni 2014 statt und ging über eine Distanz von 25 Runden à 4,727 km, was einer Gesamtdistanz von 118,175 km entspricht.

Nach sechs Pole-Positions in Folge von Marc Márquez ging erstmals mit Dani Pedrosa ein anderer Pilot vom ersten Startplatz ins Rennen. Dieser erwischte keinen idealen Start und gab die Führung in der ersten Kurve an Jorge Lorenzo ab. Im weiteren Verlauf der ersten Runde überhole auch Valentino Rossi Pedrosa, sodass er am Ende der ersten Runde auf dem dritten Platz lag. Márquez übernahm zu Beginn der zweiten Runde den dritten Rang. Stefan Bradl komplettierte das Quintett auf Rang fünf. Rossi übernahm in Runde drei die Führung von Lorenzo. Die Positionen der ersten drei wechselten im Verlauf des Rennens einige Male. Sieben Runden vor Schluss ging Márquez mit einem harten Bremsmanöver am Ende der Start-Ziel-Geraden an Rossi vorbei. Zwei Kurven später hob Márquez die Hand, weil anscheinend der erwartete Regen einsetzte. Rossi übernahm wieder die Führung. In der Box wurden die Ersatzmotorräder mit den Regenreifen vorbereitet. Keiner der Fahrer kam jedoch in die Box. Anscheinend fielen nur in Kurve drei ein paar Tropfen. Márquez setzte sich sechs Runden vor Schluss erneut an die Spitze. Vier Runden vor Schluss übernahm Pedrosa die zweite Position von Rossi und überholte sogar noch Márquez in der letzten Runde zweimal. Die Führung konnte er allerdings nur jeweils für einige Meter halten. In Kurve 11 berührte Pedrosa dann Márquez leicht am Hinterrad und musste so noch seinen zweiten Platz wieder an Rossi abgeben. Bradl wurde Fünfter. Aleix Espargaró wurde bester Pilot der Open-Klasse mit dem sechsten Platz. Andrea Dovizioso wurde bester Ducati-Pilot mit Rang acht.

Dutch TT 

Die 84. Durch TT auf dem TT Circuit Assen fand am 28. Juni 2014 statt und ging über eine Distanz von 26 Runden à 4,542 km, was einer Gesamtdistanz von 118,092 km entspricht.

Zum ersten Mal in seiner Karriere stand Aleix Espargaró bei einem Grand Prix auf der Pole-Position. Auf dem Weg zur Startaufstellung stürzte Stefan Bradl aufgrund des einsetzenden Regens. Er konnte sich aber das Ersatzmotorrad aus der Box holen. Wegen des Regens entschied sich die Rennleitung, den Start um einige Minuten zu verschieben. Das Rennen wurde als Regenrennen deklariert. Valentino Rossi und Broc Parkes gingen allerdings das Risiko ein und starteten auf Trockenreifen, da der Regen nachließ. Rossi entschied sich nach der Aufwärmrunde aber wieder um und kam in die Box zum Motorradwechsel. Deswegen musste er allerdings das Rennen aus der Box starten. Espargaró konnte seine Pole-Position nicht nutzen und fiel nach dem Start auf Platz 5 zurück. Die Führung wechselte zwischen Dovizioso und Márquez in der ersten Runde einige Male. Beide konnten sich früh vom Feld absetzen. Die Strecke trocknete im Verlauf des Rennens ab, sodass in Runde 5 und 6 die Piloten in die Box zum Motorradwechsel fuhren. Dovizioso konnte einen Fahrfehler von Márquez nutzen und übernahm die Führung. Elf Runden vor Schluss ging Márquez seinerseits wieder in Führung. Somit errang Márquez den achten Sieg im achten Rennen. Dovizioso und Pedrosa auf Rang 2 und 3. Aleix Espargaró wurde erneut bester Open-Pilot mit Rang 4. Ihm folgte Rossi auf Platz 5. Stefan Bradl wurde 10. und Broc Parkes errang den 11. Platz. Jorge Lorenzo ging als 13. über die Ziellinie.

Großer Preis von Deutschland 

Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring fand am 13. Juli 2014 statt und ging über eine Distanz von 30 Runden à 3,671 km, was einer Gesamtdistanz von 110,13 km entspricht.

Bei diesem Rennen starteten 14 Fahrer aus der Boxengasse, weil sie unmittelbar vor dem Rennen die Maschine wechselten. Eine halbe Stunde vor dem Rennen regnete es, die Fahrer setzten auf Regenreifen. Doch kurz vor dem Start trocknete die Fahrbahn ab und 14 der 22 Fahrer wechselten die Maschine, u. a. Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. Stefan Bradl ließ die Räder tauschen, startete regulär und führte das Rennen zunächst an. Am Ende landete Bradl auf dem 16. Platz, weil das Setup seines Motorrads nicht komplett auf ein Rennen im Trockenen umgestellt werden konnte.

Großer Preis von Indianapolis 

Der Große Preis von Indianapolis auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 10. August 2014 statt und ging über eine Distanz von 27 Runden à 4,170 km, was einer Gesamtdistanz von 112,59 km entspricht.

Mit diesem Sieg wurde Marc Márquez der erste Fahrer seit Mick Doohan, der zehn Rennen in Folge gewinnen konnte und der erste Fahrer seit Giacomo Agostini, dem dies in den ersten zehn Rennen einer Saison gelang. Valentino Rossi sammelte mit dem dritten Platz mehr als 4000 Punkte in der Königsklasse.

Großer Preis von Tschechien 

Der Große Preis von Tschechien auf dem Automotodrom Brno fand am 17. August 2014 statt und ging über eine Distanz von 22 Runden à 5,403 km, was einer Gesamtdistanz von 118,866 km entspricht.

Ab der 6. Runde führte Dani Pedrosa und gewann das Rennen vor Jorge Lorenzo. Márquez wurde 4. und konnte seine Siegesserie nicht fortsetzen.

Großer Preis von Großbritannien 

Der Große Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit fand am 31. August 2014 statt und ging über eine Distanz von 20 Runden à 5,900 km, was einer Gesamtdistanz von 118,00 km entspricht.

Im Laufe des Rennens kam es zu vielen Überholmanövern um Platz eins zwischen Márquez und Lorenzo. Drei Runden vor Schluss ließ sich Márquez den Sieg nicht mehr nehmen und gewann sein elftes Rennen in der Saison. Dritter wurde Rossi, der damit zum ersten Mal in Silverstone auf dem Podest stand. Als Vierter reihte sich Pedrosa ein.

Großer Preis von San Marino 

Der Große Preis von San Marino auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli fand am 14. September 2014 statt und ging über eine Distanz von 28 Runden à 4,226 km, was einer Gesamtdistanz von 118,328 km entspricht.

Mit dem Sieg sichert sich Rossi den 107. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und sammelt damit als erster Fahrer mehr als 5000 WM-Punkte. Nach einem Sturz von Márquez fährt Rossi den Sieg mit großem Vorsprung vor Lorenzo nach Hause. Dritter wird Pedrosa vor Dovizioso. Márquez kämpft sich noch auf den 15. Platz vor.

Großer Preis von Aragonien 

Der Große Preis von Aragonien fand am 28. September 2014 auf dem Motorland Aragón statt und ging über eine Distanz von 23 Runden à 5,078 km, was einer Gesamtdistanz von 116,794 km entspricht.

Das Rennen startete im Trockenen mit den Führenden Márquez, Pedrosa und Lorenzo. Mit dem Beginn des Regens wechselt Lorenzo auf das mit Regenreifen ausgestattete Fahrzeug und gewinnt schließlich das Rennen. Pedrosa und Márquez stürzen. Márquez wechselt auf das Motorrad mit Regenreifen und kommt als 13. ins Ziel, direkt dahinter Pedrosa mit den Slicks. Hinter Lorenzo platzieren sich Espargaró, Crutchlow und Bradl auf den Plätzen zwei bis vier.

Großer Preis von Japan 

Der Große Preis von Japan fand am 12. Oktober 2014 auf dem Twin Ring Motegi statt und ging über eine Distanz von 24 Runden à 4,801 km, was einer Gesamtdistanz von 115,224 km entspricht.

Lorenzo übernimmt in der 5. Runde die Führung und gewinnt dieses Rennen. Dahinter sichert sich Márquez den Weltmeistertitel mit dem zweiten Platz. Rossi fährt als dritter ebenfalls aufs Podest und hat damit in der WM-Tabelle genau so viele Punkte wie Pedrosa, der im Rennen Vierter wird.

Großer Preis von Australien 

Der Große Preis von Australien fand am 19. Oktober 2014 auf dem Phillip Island Circuit statt und ging über eine Distanz von 27 Runden à 4,448 km, was einer Gesamtdistanz von 120,096 km entspricht.

In diesem Rennen kommen nur 14 von 23 Fahrern ins Ziel. Sieger wird Rossi, der damit den zweiten Platz in der WM-Tabelle übernimmt und bis zum Saisonende nicht mehr hergibt. Für das Honda-Repsol-Team gibt es nichts zu holen, da sowohl Márquez als auch Pedrosa stürzen. Zweiter wird Lorenzo vor Bradley Smith, der wegen der vielen Stürze vor ihm zum ersten Mal aufs Podium fährt.

Großer Preis von Malaysia 

Der Große Preis von Malaysia fand am 26. Oktober 2014 auf dem Sepang International Circuit statt und ging über eine Distanz von 20 Runden à 5,543 km, was einer Gesamtdistanz von 110,86 km entspricht.

Nach zwei Stürzen scheidet Pedrosa in der 12. Runde aus dem Rennen aus. Sein Team-Kollege Márquez hingegen siegt. Zweiter wird Rossi, der bis vier Runden vor Schluss mit dem Sieger mithalten kann. Dritter wird Lorenzo vor Bradl, der Bradley Smith in der letzten Runde knapp auf Distanz halten kann.

Großer Preis von Valencia 

Der Große Preis von Valencia fand am 9. November 2014 auf dem Circuit Ricardo Tormo statt und ging über eine Distanz von 30 Runden à 4,005 km, was einer Gesamtdistanz von 120,15 km entspricht.

1997 konnte Mick Doohan 12 Rennen in einer Saison gewinnen. Diesen Rekord brach Márquez im letzten Rennen mit dem 13. Sieg in dieser Saison. Zweiter im Rennen und in der Weltmeisterschaft wird Rossi, dahinter wird Pedrosa Dritter. Lorenzo wechselt wie schon in Aragón bei beginnendem Regen auf das Fahrzeug mit den Regenreifen. Da sich die Wolken wieder verziehen bringt dies nichts und Lorenzo gibt schließlich auf.

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Teamwertung 

Quelle

Moto2-Klasse

Teams und Fahrer 
Die Auflistung der Teams und Fahrer entspricht der offiziellen Meldeliste der FIM. Gast-, Ersatz und Wildcardfahrer sind in dieser Übersicht unberücksichtigt.

Rennergebnisse

Fahrerwertung 

Beim Deutschland-Grand-Prix startete Nina Prinz mit einer Wildcard als zweite deutsche Frau nach Katja Poensgen in einem Weltmeisterschaftsrennen. Dies war möglich, weil die Altersgrenze aufgehoben wurde. Am Ende wird sie 27.

Konstrukteurswertung

Moto3-Klasse

Teams und Fahrer 
Die Auflistung der Teams und Fahrer entspricht der offiziellen Meldeliste der FIM vom 28. Februar 2014.

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Motorrad-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2014
2014